Twenty Four Seven (, 24/7) — десятый студийный альбом американской певицы Тины Тёрнер, изданный на лейбла Parlophone/Virgin в 1999 году. Пластинка стала заключительной в карьере певицы.

Коммерческий успех 
Прежде альбом был издан в Европе, где продажи составили более миллиона копий; в Великобритании пластинка смогла достигнуть #9 позиции в UK Albums Chart. 
В США и Канаде альбом был выпущен в феврале 2000 года; в американском чарте Billboard 200 альбом дебютировал с #21 строчки с продажами более 60 тыс. копий за первую неделю. 
Альбом получил платиновую сертификацию во многих странах, включая Великобританию.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|Общемировые
|
|3,000,000

История релизов

Примечания

Ссылки 

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Тины Тёрнер